Синопсисът е кратко резюме на основните моменти на произведението от началото до края; сгъстено представяне. Може да е под формата на проза или таблица. Задължително включва цялата фабула, представяйки и сюжета в изчистен вид, като се акцентира върху действията, героите и най-силните ключови моменти в творбата.

Обикновено за роман е до 2 – 3 страници, но понякога издателят или редакторът изискват до 10 – 15 страници синопсис на ръкописа за добиване на по-пълна преценка.

Етимология 
Синопсис произлиза от къснолатинското synopsis (буквално „цялостен изглед“), което на свой ред произлиза от гръцката дума σύνοψις, съставена от σύν (в превод „с“ или „цяло“) и ὄψις („изглед“).

Източници 

Литературознание